Col nome italianizzato di Mariano Fortuny sono noti due artisti catalani:
Mariano Fortuny (1838-1874) – pittore
Mariano Fortuny y Madrazo (1871-1949) – pittore, fotografo e designer, figlio del precedente